PPID steht als Abkürzung für:

 Parent Process Identifier, Process Identifier in der Informatik, siehe Process identifier
 Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, präzise Beschreibung des Equinen Cushing-Syndroms, siehe Equines Cushing-Syndrom

Abkürzung